Marckhl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Marckhl (1902–1980), österreichischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Richard Marckhl (1861–1939), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat